O Institut des Hautes Études Cinématographiques (), cujo acrónimo é IDHEC, foi uma escola de cinema francesa, com sede em Paris, fundada em 1943 por Marcel L'Herbier.

Em 1986, o IDHEC foi absorvido pela Fondation européenne des métiers de l'image et du son, atualmente conhecida como École nationale supérieure des métiers de l'image et du son.

Dentre alguns dos seus antigos estudantes estão os cineastas Eduardo Coutinho, Ruy Guerra e Paulo Rocha.

Grandes escolas da França
Escolas de cinema
Cinema de Paris